

Persone 
 Karl von den Steinen (1855-1929) – psichiatra, esploratore, antropologo ed etnologo tedesco
 Cordelia von den Steinen (1941) – scultrice svizzera

Geografia

Germania 
 Steinen – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Steinen – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Steinen – comune nel distretto di Svitto (Canton Svitto)